уезд расположен в префектуре Иватэ, Япония. C 2006 года посёлок Нисивага составляет весь уезд Вага .

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 5,643 человек, площадь 590.74 км ², плотность 9.55 человек / км ².

История 
 В 1878 с земельной реформой, уезд был разделён на Хигасивага и Нисивага уезды.

Уезд Хигасивага 
 Сасама
 Татибана
 Куросавадзири
 Иитоё
 Футаго
 Сараки
 Ониянаги
 Дзюникабура
 Nakanai
 Оямада
 Танинай
 Ивасаки
 Иококаваме
 Фудзине
 Эдзурико
 Аисари

Уезд Нисивага 
 Юда
 Саваути

уезды префектуры Иватэ
Уезды Японии